Брандіві́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 105 км на захід від Ренна, 20 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1284,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туристичне бюро 
 Брандіві на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брандіві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан